Кубок Израиля по футболу 2015/16 года — 77-й розыгрыш Кубка Израиля по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала (по сумме 2 матчей)

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Израиля по футболу 2015/2016

2015/2016
Спорт в Израиле в 2015 году
Спорт в Израиле в 2016 году
Израиль